Pessoa desaparecida

Filmes
The Searchers, filme com John Wayne traduzido em Portugal como A Desaparecida
The Lady Vanishes, suspense de Alfred Hitchcock exibido em Portugal como A Desaparecida
Desaparecidas, filme com Tommy Lee Jones e Cate Blanchett
Gone Missing, suspense com Daphne Zuniga conhecido no Brasil como Desaparecida
Missing (filme de 2023), suspense com Storm Reid conhecido no Brasil como Desaparecida

Desambiguações de cinema